Кава́дарци () — община в Северной Македонии. Расположена на юге страны. Население составляет 38 741 человек (2002 год).

Административный центр — город Кавадарци.

Площадь территории общины 992,44 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Прилеп;
 на северо-западе с общиной Чашка;
 на севере — с общиной Росоман;
 на северо-востоке — с общиной Неготино;
 на востоке — с общиной Демир-Капия;
 на юго-востоке — с общиной Гевгелия.
На юге — с граничит с номом Килкис в области Центральная Македония Греции.

Кроме города Кавадарци, в состав общины входят ещё 39 сёл: Бегниште, Боянчиште, Бохула, Брушани, Бунарче, Ваташа, Возарци, Галиште, Гарниково, Глишикь, Горна-Бошава, Грбовец, Дабниште, Добротино, Долна-Бошава, Драгожел, Драдня, Дреново, Кесендре, Клиново, Конопиште, Кошани, Крнево, Куманичево, Майден, Марена, Мрежичко, Праведник, Ржаново, Радня, Раец, Ресава, Рожден, Сопот, Страгово, Фариш, Чемерско, Шешково и Шивец.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 37 499 чел.;
 цыгане — 679 чел.;
 сербы — 218 чел.;
 турки — 167 чел.;
 арумыны — 27 чел.;
 боснийцы — 4 чел.;
 албанцы — 2 чел.;
 остальные — 145 чел.;

На территории общины есть рудник Алшар, который известен редким минералом — .

Фото

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Северной Македонии